The Great Deceiver může být:

 The Great Deceiver (album, King Crimson), koncertní album King Crimson z roku 1992
 The Great Deceiver (skupina), švédská skupina
 The Great Deceiver (album, Mortiis), album skupiny Mortiis z roku 2012